

Episódios
<onlyinclude>

Temporada 1: 2004

Temporada 2: 2005

Temporada 3: 2006

Temporada 4: 2007

Rescue Me